Финал Кубка Италии по футболу 2021 — финальный поединок розыгрыша Кубка Италии сезона 2020/21, в котором встретились «Ювентус» и «Аталанта». Матч состоялся 19 мая 2021 года.

Победитель матча квалифицируется в групповую стадию Лиги Европы УЕФА 2021/22 и на матч за Суперкубок Италии 2021.

Предыстория 
Этот матч стал пятым для «Аталанты» в финале Кубка Италии и вторым за последние три года. До этого «Аталанта» одержала одну победу в финале (в 1963 году) и потерпела три поражения. Для «Ювентуса» этот финал станет рекордным двадцатым в истории и шестым за последние семь лет. До этого «Ювентус» одержал 13 побед в финалах Кубка Италии и потерпел 6 поражений. «Аталанта» и «Ювентус» прежде не встречались между собой в финале Кубка Италии.

Путь к финалу 

Примечание: Первым указано количество мячей, забитых участником финала (д: дома; г: на выезде).

Матч

Отчёт о матче 

{| width="100%"
|valign="top" width="40%"|

Примечания 

2021
Матчи ФК «Аталанта»
Матчи ФК «Ювентус»
Футбол в Италии в 2021 году
Спортивные соревнования в Эмилии-Романье